Міста Другої Польської Республіки (II Речі Посполитої) — за данними Головного статистичного управління Польської Республіки від 1 квітня 1939 року в країні було 611 міст.

Список 
Жирним виділено назви повітових центрів, а курсивом — воєводських.

Примітки

Література 
 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 1 (1930)–R. 10 (1939), komit. red. Edward Szturm de Sztrem (i in.), Warszawa 1930—1939
 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 1, cz. 2 (1920/1922)–R. 7 (1929), Warszawa 1923—1929
 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, cz. I—IV, komit. red. Edward Szturm de Sztrem (i in.), Warszawa 1933—1936

Адміністративний поділ II Речі Посполитої